

Topônimos
 Constança (Alemanha) —  cidade da Alemanha
 Konstanz (distrito) —  distrito da Alemanha
 Constança (Romênia) — cidade da Romênia
 Lago de Constança — lago atravessado pelo rio Reno, na fronteira entre a Alemanha, Suíça e Áustria

Pessoas
Constança da Sicília — filha póstuma de Rogério II da Sicília
Constança de Castela, rainha de França — segunda esposa de Luís VII de França
Constança de França — filha do rei Filipe I de França, consorte do soberano cruzado Boemundo I de Antioquia
Constança de Hohenstaufen — nobre do Reino da Sicília, rainha consorte de Aragão e Valência e rainha da Sicília
Constança de Portugal, Rainha de Castela — filha do rei Dinis de Portugal e esposa de Fernando IV
Constança, Duquesa da Bretanha — única descendente de Conan IV, Duque da Bretanha
Constança Manuel — nobre do Reino de Castela, rainha de Leão e Castela, consorte do infante Pedro I de Portugal
Constança Sanches, Infanta de Portugal — filha do rei Sancho I de Portugal
Constança de Castela, duquesa de Lencastre — nobre castelhana
Constança Manuel, Duquesa de Tancos — nobre portuguesa, 7.ª condessa de Atalaia, 2.ª marquesa de Tancos desde 1761, e duquesa de Tancos desde 1790 até à sua morte

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]
Desambiguações de topônimos